Volejbal na Letních olympijských hrách 2020 v Tokiu se konal od 24. července do 8. srpna 2021. Účastnilo se jej 12 mužských a 12 ženských týmů.

Turnaj mužů

Skupina A

Skupina B

Play off

Konečné pořadí

Turnaj žen

Skupina A

Skupina B

Play off

Konečné pořadí

Reference

Externí odkazy 
 

Volejbal na letních olympijských hrách
Sporty na Letních olympijských hrách 2020
Volejbal v Japonsku
Volejbal v roce 2021